Der Weltlehrertag wird seit 1994 jährlich am 5. Oktober begangen, im Gedenken an die „Charta zum Status der Lehrerinnen und Lehrer“, die 1966 von der UNESCO und der Internationalen Arbeitsorganisation angenommen wurde.

Weblinks 
Info der UNESCO zum Weltlehrertag
 The ILO/UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers (1966) (englisch; am Weltlehrertag wird an die Verabschiedung dieser Erklärung durch die UNESCO erinnert)
 Auszugsweise Übersetzung der Empfehlung

Internationaler Tag (Vereinte Nationen)
Aktionstag
Gedenk-, Feier- oder Aktionstag im Oktober